Zollner ist der Familienname folgender Personen:
 Anian Zollner (* 1969), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Fred Zollner (1901–1982), US-amerikanischer Basketballfunktionär
 Gudrun Zollner (* 1960), deutsche Politikerin (CSU)

 Hildebrand Zollner (vor 1401–1414), Abt von Münsterschwarzach
 Johann Zollner (vor 1436–1457), Abt des Klosters Schlüchtern, siehe Johann II. (Schlüchtern)
 Johannes Zollner († 1545), Propst des Stiftes Griffen, Abt des Stiftes Rein und Weihbischof in Regensburg
 Manfred Zollner (* 1940), deutscher Unternehmer
 Manfred Zollner (Journalist) (* 1960), deutscher Journalist
 Marianne Zollner (* 1956), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Mühldorf am Inn
 Matthias Zollner (* 1981), deutscher Basketballtrainer
 Rolf Zollner (1970–2021), oberbayerischer Kabarettist und Musiker

Zollner ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Zollner vom Brand, Bamberger Patrizierfamilie
 Zollner von Halberg (auch Zollner von der Hallburg), fränkisches Adelsgeschlecht
 Zollner von Rottenstein, fränkisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Zöllner
 Zollner Elektronik